Op het US Open 2020 speelden de vrouwen  in het dubbelspel van 2 tot en met 11 september 2020.

Algemeen

Toernooisamenvatting 
Het eerste reekshoofd, Tímea Babos en Kristina Mladenovic, werd door de toernooi-organisatie uit de race genomen omdat de Française in contact was geweest met haar landgenoot Benoît Paire, die positief op het coronavirus was getest.

Het ongeplaatste duo Laura Siegemund en Vera Zvonarjova won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als derde geplaatste koppel Nicole Melichar en Xu Yifan in twee sets. Zij hadden nog nooit eerder samengespeeld. De Duitse Siegemund had daar­naast vijf eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Russin Zvonarjova negen (waaronder twee grandslamtitels).

Deelneemsters uit de Lage Landen:
 Elise Mertens (B) en Wit-Russin Aryna Sabalenka (de als tweede geplaatste titelverdedigsters) bereikten de kwartfinale – zij werden uitgeschakeld door de latere winnaressen
 ook Demi Schuurs (NL) en de Tsjechische Květa Peschke (als vierde geplaatst) drongen door tot de kwartfinale – zij werden het slachtoffer van Blinkova en Koedermetova
 Kirsten Flipkens (B) en Alison Van Uytvanck (B) strandden al in de eerste ronde – zij moesten de duimen leggen voor Melichar en Xu

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe link 
 Toernooischema bij het US Open
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2020